Э́ндрю Джо́нсон (, 29 декабря 1808 — 31 июля 1875) — 17-й президент Соединённых Штатов Америки с 1865 по 1869, первоначально представитель Демократической партии, избранный в 1864 вице-президентом при республиканце А. Линкольне (в то время блок, который они представляли, именовался «Национальный союз»). Став преемником Линкольна, Джонсон, несмотря на приобретение Аляски, утратил популярность, и против него Сенат США рассматривал дело об импичменте.

Путь к президентству 
Родился в Северной Каролине. Отец Джонсона Джейкоб был бедным фермером, но пользовался уважением в Роли и был избран констеблем. После его смерти семью обеспечивала мать, работавшая прачкой. Она отдала сына в ученики к портному Джеймсу Селби, где Джонсон получил так же навыки грамоты. Впоследствии, даже будучи президентом, Джонсон сам себе шил верхнюю одежду, его профессиональное прошлое обыгрывал карикатурист Томас Наст. Переселился в Гринвилль, Теннесси, где открыл собственную мастерскую и женился на дочери сапожника Эльзе МаКардл (любопытно, что брак зарегистрировал мировой судья Мордекай Линкольн, двоюродный дядя будущего президента). При её поддержке Джонсон учился грамоте и активно занялся самообразованием. Портновский бизнес успешно развивался. Джонсон смог заняться инвестициями, он много читал и посещал местный колледж, где охотно выступал на дебатах. В Гринвилле Джонсон сначала выступил в качестве вига, а затем демократа и горячего поклонника Джексона. С 1833 года был членом законодательного собрания своего штата, с 1843 по 1853 г. — членом конгресса, с 1853 до 1857 г. — губернатором штата Теннесси, затем сенатором. В 1861 году, при начале Гражданской войны, Джонсон был единственным южным сенатором, оставшимся на своём посту и стоявшим за неприкосновенность союза. Особенное впечатление произвела его речь 5 февраля 1861 года, в которой он, хотя и крайний демократ, сильно нападал на сецессионистов. В апреле этого года он стал одним из авторов Резолюции Криттендена-Джонсона, в которой утверждалось, что Союз ведет войну ради единства страны, а не ради отмены института рабства.

При начале военных действий Джонсон вернулся на родину и весной 1862 года был назначен военным губернатором Теннесси, с чином бригадного генерала. Избранный в 1864 году вице-президентом Союза, он вступил в эту должность 4 марта 1865 года; во время принятия присяги в качестве вице-президента Джонсон был пьян и произнёс несуразную речь, где превозносил своё «народное» происхождение и даже негативно отозвался о самодержавии в России, которое являлось, по его мысли, антиподом американской демократии. По настоянию Линкольна покинул инаугурационную церемонию. Через месяц с небольшим, вследствие убийства Линкольна (15 апреля 1865), Джонсон стал президентом (1865—1869). Заговорщики планировали после покушения на Линкольна убить также Джонсона и государственного секретаря Уильяма Сьюарда, но им удалось только изранить последнего. Джордж Атцеродт, которому было поручено заколоть вице-президента, не отважился напасть на него и провёл это время в пивной; впрочем, он был казнён вместе с тремя другими заговорщиками.

Неудачное правление и попытка импичмента, последние годы 
Будучи президентом, Джонсон порвал связь с избравшей его партией и с такой мягкостью относился к побеждённым южанам, что можно было опасаться утраты всех завоеваний войны. Он наложил вето на принятый почти единогласно Конгрессом билль об условиях принятия южных штатов в Союз, а также на гражданское равноправие освободившихся рабов. В конфликт были вовлечены и министры. Военный министр Эдвин Стэнтон был уволен президентом, но Сенат признал причины его отставки не заслуживающими уважения. Тогда Джонсон назначил генерала Томаса временным военным министром и приказал Стэнтону сдать всё находившееся у него общественное имущество. Стэнтон отказался исполнить это приказание; Сенат вновь признал его увольнение незаконным. Палата представителей 24 февраля 1868 года постановила, большинством 126 голосов против 47, начать судебное преследование против президента (по 11 пунктам) и процедуру импичмента. В Сенате США, рассматривавшем дело с марта по май 1868 года, однако, не хватило одного голоса, чтобы собрать большинство в две трети, необходимое для обвинительного приговора и отрешения от должности (35 голосов против 19 по трём пунктам обвинения, остальные не рассматривались). Джонсон стал первым президентом США, против которого было возбуждено дело об импичменте.

Конфликт с Конгрессом продолжился. Джонсон направил в Конгресс предложения о поправках, чтобы ограничить президента одним шестилетним сроком и сделать президента и Сенат избираемыми прямым голосованием, а также об ограничении сроков полномочий судей. Конгресс не принял эти предложения.
 
В  исторических рейтингах президентов США, основанных на опросах академических историков и политологов или на опросах общественного мнения, Эндрю Джонсона стабильно относят к десятке наихудших президентов.

Во время президентства Джонсона США купили у Российской империи Аляску (1867); значимость этого приобретения сильно критиковалась и недооценивалась современниками.

На новый срок Джонсон не выдвигался. В конце 1868 года президентом был избран генерал Улисс Грант. Перед инаугурацией в марте 1869 года Грант заявил о нежелании ехать в одном экипаже с Джонсоном (как было предусмотрено протоколом церемонии). В ответ Джонсон отказался вообще посещать инаугурацию Гранта. Госсекретарь Сьюард, несмотря на все усилия, не смог убедить Джонсона изменить своё решение. Эндрю Джонсон стал первым в истории США уходящим президентом, не присутствовавшим на инаугурации нового (вторым стал Дональд Трамп в 2021 году).

В 1874 году Джонсон был вновь выбран в сенаторы от штата Теннесси; он стал единственным в истории экс-президентом, избранным в Сенат. 31 июля 1875 года Эндрю Джонсон умер в Гринвилле от инсульта.

Память 
В штате Теннесси именем Джонсона названы гора и национальный исторический комплекс, включающий два его дома, портняжную лавку и кладбище, названное в его честь.

Примечания

Литература 
 Savage, «Life and public services of And. J.» (Нью-Йорк, 1865);
 Moor, «Speeches of And. J.» (Бост., 1865);
 Foster, «Life and speeches of And. J.» (Филад., 1866);
 «Impeachment and trial of Andrew J.» (Филад., 1868).

Ссылки 
 Congressional Globe, 38th Congress, 2nd Session, 1389, 1394—1395

Родившиеся в Роли
Умершие в округе Картер (Теннесси)
Президенты США
Вице-президенты США
Губернаторы Теннесси
Сенаторы от штата Теннесси
Члены Палаты представителей от штата Теннесси
Члены Демократической партии США
Члены Республиканской партии США
Политики США XIX века